Enemies puede referirse a:
Enemies (Buffy the Vampire Slayer), el decimoséptimo episodio de la tercera temporada de la serie de televisión de ciencia ficción Buffy the Vampire Slayer.
Enemies (Stargate SG-1), el primer episodio de la quinta temporada de la serie de televisión de ciencia ficción Stargate SG-1.
Concealed Enemies, un docudrama estadounidense de 1984.
Enemies, canción de la banda estadounidense Shinedown (2013).